Адоратский — семинарская фамилия, произведенная от латинского слова «адора́тус» — уважаемый, чтимый.

Известные носители
 Адоратский, Владимир Викторович (1878—1945) — участник российского революционного движения, историк, философ-марксист. Академик АН СССР (1932).
 Адоратский, Стефан Иоаннович (ум. 1882) — церковный писатель, священник.
 Николай (в миру Пётр Степанович Адоратский) (1849—1896) — епископ Оренбургский и Уральский.